Filip Zubčić, hrvaški alpski smučar, * 27. januar 1993, Zagreb

Zubčić je Hrvaško zastopal na dveh olimpijskih igrah in šestih svetovnih prvenstvih od katerih si je prismučal le eno medaljo. V sezoni 2020/2021 je bil na koncu sezone 3. v seštevku veleslaloma in 5. v skupnem seštevku.

Rezultati svetovnega pokala

Sezonske lestvice

Rezultati 
3 Zmage

9 Stopničk

Najboljši rezultati po disciplini

Rezultati svetovnega prvenstva

Rezultati olimpijskih iger

Sklici

Zunanje povezave 

 

Hrvaški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Hrvaško
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022